A Hatalomátvétel (Dirt Nap) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának tizedik epizódja, összességében pedig az ötvennegyedik.

Az epizód elején Mahone, aki végre kicsit jobban van, Michaellel és Whistlerrel beszélget és visszaszáll a szökésbe. Hamarosan Zsebes is megérkezik, hogy megbizonyosodjon róla, ő is benne van a csapatban. Michael beleegyezik. Whistler, Lechero, Michael és Mahone tovább dolgoznak a Lechero szobája alatti alagúton, amíg Zsebes odafent őrködik. Eközben viszont Sammy az embereivel a börtön irányításának átvételét tervezi. Lechero feljön az alagútból és pénzt ad Zsebesnek, hogy hozzon szerszámokat. Miközben a szobájában várja Zsebest, Sammy lép be az embereivel és rászegezi a pisztolyát, majd elmondják, hogy mostantól ez az ő szobájuk és kiteszik onnan Lecherót. Ezek után Sammy bejelenti, hogy ő a Sona új főnöke és felajánl egy rekesz rumot annak, aki elé hozza Michael Scofieldet.

Sucre újra találkozik Susannel, aki ad neki egy 25.000 dolláros csekket, amit megígért a információkért cserébe Lincolnról. Sucre elmondja, hogy Lincoln az eredeti szökési terven dolgozik. Ezután Sucre visszamegy Lincolnhoz és elmondja, a tervük, hogy átverjék Susant jól halad. Sofia elkezd kételkedni Whistlerben.
Később Lincoln elmegy Sofiával egy házhoz, ahol két ember egy bombát ad el Lincnek, amely egy mobiltelefon segítségével lép működésbe. Ezután Sucre felhívja Susant, hogy sürgősen találkozniuk kell. Mikor beszáll az autójába, elhelyezi a bombát az ülés alatt. Csakhogy Susan nincs megelégedve Sucréval és elmondja neki, tudja, hogy a csekken lévő összes pénzt egy bizonyos Maricruz Delgadónak utalta át Chicagóba. Megfenyegeti, hogy ha Sucre megpróbálja átverni, levágja Maricruz fejét. Sucre hezitál, hogy a kocsiban hagyja-e a bombát, de már nem tudja elvinni.

Eközben a Sonában Zsebes azt mondja Bellicknek, hogy adjon csirkelábat Sammynek, és végezzen vele ugyanúgy, mint az előző emberével, acetonos ronggyal. Ha megteszi, ő is bent van a szökésben. Nem sokkal később Bellick ki is hívja Sammyt a harcra. A többi rab láthatóan örül, hogy harc lesz. A küzdő feleknek 15 percük van, hogy felkészüljenek. Azonban Bellick látja, hogy elfogyott az aceton és ideges lesz, hogy anélkül semmi esélye. Sammy a szobájában ülve készül a harcra és zenét hallgat. A harc előtt Bellick még megpróbálja kihúzni magát a verekedésből, de belökik a ringbe. Sammy Bellicket jól megveri és a végén már készülne eltörni a nyakát.

Mindeközben Michael, Whistler és Mahone gyanakodni kezdenek, hogy Lechero nem jött vissza a szerszámokkal és kimennek a felszínre, ahol Sammy embereivel találkoznak össze. Mindhárman szaladnak vissza az alagútba, de Whistlert elkapják. Mivel nem tudják a zárkombinációt, nem tudnak bemenni Michaelhez és Mahone-hoz. Egyikük kimegy Sammyért, és informálja, hogy megtalálták Michael Scofieldet. Sammy gyorsan odamegy, hátrahagyva ezzel a vérző Bellicket.
Megfenyegetik Whistlert, hogy nyissa ki az ajtót, de ő nem tudja a kombinációt és utasítja Michaelt, hogy ne nyissák ki az ajtót. Ekkor Sammyék kimennek az udvarra Lecheróért és lerángatják az alagúthoz. Sammy megfenyegeti Lecherót, hogy üsse be a kódot. Az alagútban Michael ki akarja nyitni az ajtót, de Mahone azt javasolja, hogy szerezzenek szúrós szerszámokat, hogy ha bejönnek, fel legyenek rájuk készülve. Michael azonban mégis kinyitja az ajtót, mire Sammyék bemennek és megtalálják az alagutat. Michael látszólag őket is beveszi a szökésbe, csak juttassák ki Whistlert. Whistler elmondja, hogy Michael nélkül nem fog sikerülni a szökés és még van mit csinálni. Sammy nem hisz neki és megnézi, hogy állnak. Mikor megnézné a járatot, az ráomlik és betemeti. Mahone és Lechero elintézi Sammy többi emberét.
Ezután az udvaron Lechero megmutatja, hogy ismét ő a főnök és lerugdossa a holttesteket az emeletről. Bellick, miután látja, hogy a veszély elmúlt, követeli Zsebestől, hogy vegyék be, vagy elárulja a szökési tervet. Zsebes beveszi őt is a szökésbe.

Michael cellájában Whistler érdeklődik, hogy miért omlott be az alagút, mert akár mindannyian meghalhattak volna. Láthatjuk, hogy Michael kivett egy tartozékot a támaszból, mielőtt Sammyék bejöttek volna. Ez volt az első alkalom, amikor Michael valakinek szándékosan a halálát okozta. Mahone látja, hogy Michaelt furdalja a lelkiismeret és azt mondja, hogy máskor sem lesz könnyebb.

Eközben Lincoln egy kulcstartót ad Sofiának, amin az Eiffel torony látható és megígéri, ha Whistler nem, akkor majd ő elviszi Párizsba (ugyanis Sofia még korábban említést tett rá, hogy Whistlerrel majd elmennek Franciaországba). Ezután Sofia a lakásában elkezdi kidobálni Whistler holmiját. A pakolászás közben rátalál egy táskára, aminek egy rejtett részében talál egy fém táskát.

Az epizód végén Linc beszél Michaelnek az útlevélről, amit Sofia talált Whistlerről és megvallja, hogy egyre csak bonyolódnak körülötte a dolgok, ahhoz képest, hogy csak egy halász.

A szökés epizódjai